Silva, de Silva a da Silva jsou obvyklá příjmení používané v portugalsky mluvících zemích, především v Portugalsku a Brazílii. Název je odvozen z latinského slova silva znamenající 'les' nebo 'háj'.

Nositelé příjmení 
 Adhemar Ferreira da Silva (1927–2001) – brazilský atlet
 Aílton Gonçalves da Silva (* 1973) – brazilský fotbalista
 Alan Osório da Costa Silva (* 1979) – brazilský fotbalista
 Alan Silva (* 1939) – americký hudebník
 Alex Sandro Lobo Silva (* 1991) – brazilský fotbalista
 Anderson Silva (* 1975) – brazilský zápasník
 André Miguel Valente da Silva (* 1995) – portugalský fotbalista
 André Ramalho Silva (* 1992) – brazilský fotbalista
 Andrei da Silva Camargo (* 1988) – brazilský fotbalista
 Aníbal Cavaco Silva (* 1939) – portugalský politik
 Antônio Benedito da Silva (* 1965) – brazilský fotbalista
 António José da Silva (1705–1739) – portugalský právník a dramatik
 Ariclenes da Silva Ferreira (* 1985) – brazilský fotbalista
 Artur Bernardes (1875–1955) – brazilský politik
 Artur da Costa e Silva (1899–1969) – brazilský voják a politik
 Ben da Silva Cristovao (* 1987) – český zpěvák
 Bernardo Fernandes da Silva (* 1965) – brazilský fotbalista
 Bernardo Silva (* 1994) – portugalský fotbalista
 Cristovam Roberto Ribeiro da Silva (* 1990) – brazilský fotbalista
 Daniel da Silva (* 1973) – brazilský fotbalista
 Daniel Silva Rossi (* 1981) – brazilský fotbalista
 Danilo Luiz da Silva (* 1991) – brazilský fotbalista
 David Silva (* 1986) – španělský fotbalista
 Deyverson Brum Silva Acosta (* 1991) – brazilský fotbalista
 Diego da Silva Costa (* 1988) – fotbalista brazilského původu
 Douglas da Silva (* 1984) – brazilský fotbalista
 Douglas Silva Bacelar (* 1990) – brazilský fotbalista
 Edinanci Silvaová (* 1976) – judistka
 Eduardo da Silva (* 1983) – chorvatský fotbalista brazilského původu
 Émerson Carvalho da Silva (* 1975) – brazilský fotbalista
 Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa (1865–1942) – brazilský právník a politik
 Evandro Adauto da Silva (* 1980) – brazilský fotbalista
 Fabio Pereira da Silva (* 1990) – brazilský fotbalista
 Fábio Silva (* 2002) - portugalský fotbalista
 Gabriel da Silva (* 1987) – brazilský fotbalista
 Gerson Santos da Silva (* 1997) – fotbalista
 Gilberto Silva (* 1976) – brazilský fotbalista
 Hebert Silva Santos (* 1991) – brazilský fotbalista
 Héctor Silva (1940–2015) – uruguayský fotbalista
 Helton da Silva Arruda (* 1978) – brazilský fotbalista
 Henry Silva (1926–2022) – americký herec
 Humbert de Silva Candida (1010–1061) – francouzský kardinál
 Iván Silva (* 1996) – kubánský judista
 Jádson Rodrigues da Silva (* 1983) – brazilský fotbalista
 Jairo de Macedo da Silva (* 1992) – brazilský fotbalista
 James Dens Maia da Silva (* 1986) – brazilský fotbalista
 Jânio da Silva Quadros (1917–1992) – politik
 José Alencar Gomes da Silva (1931–2011) – brazilský podnikatel
 José Bonifácio de Andrada e Silva (1763–1838) – brazilský politik a přírodovědec
 José Gaspar d’Afonseca e Silva (1991–1945) – brazilský arcibiskup
 Júlio César da Silva (* 1963) – brazilský fotbalista
 Leonardo da Silva Souza (* 1992) – brazilský fotbalista
 Leônidas da Silva (1913–2004) – brazilský fotbalista
 Lucas Silva (* 1993) – brazilský fotbalista
 Luiz Inácio Lula da Silva (* 1945) – brazilský politik
 Malcom Filipe Silva de Oliveira (* 1997) – brazilský fotbalista
 Márcio Miranda Freitas Rocha da Silva (* 1981) – brazilský fotbalista
 Marco Antonio da Silva (* 1966) – brazilský fotbalista
 Maria Helena Vieira da Silva (1908–1992) – portugalsko-francouzská malířka
 Marina Silva (* 1958) – brazilská politička
 Marta Vieira da Silva (* 1986) – brazilská fotbalistka
 Martín Silva (* 1983) – uruguayský fotbalista
 Mauro Silva (* 1988) – brazilský fotbalista
 Mauro Vinícius da Silva (* 1986) – brazilský atlet
 Nelson de Jesus Silva (* 1963) – brazilský fotbalista
 Neymar da Silva Santos Júnior (* 1992) – brazilský fotbalista
 Nilmar Honorato da Silva (* 1984) – brazilský fotbalista
 Rafa Silva (* 1993) – portugalský fotbalista
 Rafael da Silva Francisco (* 1983) – brazilský fotbalista
 Rafael Martins Vieira da Silva (* 1995) – brazilský fotbalista
 Rafael Silva (* 1987) – brazilský zápasník
 Rafaela Silvaová (* 1992) –zápasnice
 Ramón Rodríguez da Silva (* 1990) – brazilský fotbalista
 Robert da Silva Almeida (* 1971) – brazilský fotbalista
 Roberto Carlos da Silva (* 1973) – brazilský fotbalista a trenér
 Rodrigo Junior Paula Silva (* 1988) – brazilský fotbalista
 Rogério Dutra da Silva (* 1984) – brazilský tenista
 Rudinilson Silva (* 1994) – portugalský fotbalista
 Rui Silva (* 1977) – portugalský atlet
 Telê Santana da Silva (1931–2006) – brazilský fotbalista a trenér
 Thiago Braz da Silva (* 1993) – brazilský atlet
 Thiago Emiliano da Silva (* 1984) – brazilský fotbalista
 Vagner da Silva (* 1986) – brazilský fotbalista
 Valkenedy da Silva Nascimento (* 1993) –, brazilský fotbalista
 Véronique Haillot Canas da Silva (* 1976) – francouzská fotografka a architektka
 Walter de Silva (* 1951) – italský automobilový designér
 Wálter Machado da Silva (1940-2020) - brazilský fotbalista
 Wesley Moraes Ferreira da Silva (* 1996) – brazilský fotbalista
 Willian Borges da Silva (* 1988) – brazilský fotbalista
 Wilson da Silva Piazza (* 1943) – brazilský fotbalista
 Yarisley Silvaová (* 1987) – atletka

Související články 
 Camille Silvy (1834–1910) – francouzský fotograf

Externí odkazy 
 
 

Portugalská příjmení